Quatre navires de l'US Navy ont porté le nom d'USS Mahan du nom d'Alfred Mahan, historien et stratège naval américain :
 l', un destroyer de la classe Wickes en service en 1918, converti en chasseur de mine en 1920, vendu en 1931 ;
 l', un destroyer de la classe Mahan, en service en 1935, coule en 1944 ;
 l', une frégate lancée en 1960, sortie du service 1993 ;
 l', un destroyer lancé 1998, toujours en service en 2020.

Mahan